La Loi de la jungle est le titre de plusieurs œuvres :
 La Loi de la jungle, film documentaire de Philippe Lafaix (2003)
 La Loi de la jungle, film français d'Antonin Peretjatko (2016)
 La Loi de la jungle, bande dessinée de la série Les Jungles perdues de Mazel et Raoul Cauvin (1975)
 La Loi de la jungle (Jungleland), film américain de Max Winkler sorti en 2019